bł. Wilhelm z Noto (ok. 1309–1404) – włoski tercjarz franciszkański, pustelnik
 bł. Wilhelm Pike (zm. 1591) – angielski wierny świecki, męczennik
 bł. Wilhelm Saultemouche (1556–1593) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Wilhelm Freeman (1588–1595) – angielski prezbiter, męczennik
 bł. Wilhelm Ireland (1636–1679]) – angielski jezuita, męczennik
 bł. Wilhelm Harcourt (1600–1679) – angielski jezuita, męczennik  
 bł. Wilhelm Howard (1617–1680) – wicehrabia Stafford, męczennik
 bł. Wilhelm Repin (1709–1794) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Wilhelm Antoni Delfaut (1733–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Wilhelm Józef Chaminade (1761–1850) – francuski ksiądz
 bł. Wilhelm Apor (1892–1945) – węgierski biskup, męczennik
 bł. Wilhelm Plaza Hernández (1908–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik

Zobacz też Święty Wilhelm